Martin Pierre Brodeur, kanadski hokejist, * 6. maj 1972, Montreal, Kanada.

Brodeur je kariero začel pri klubu Saint-Hyacinthe Laser v lgii QMJHL. Leta 1990 je bil kot skupno 20. izbran na NHL naboru s strani kluba New Jersey Devils, za katerega je v ligi NHL med sezonama 1991/92 in 2013/14 branil enaindvajset sezon, s klubom je v sezonah 1994/95, 1999/00, in 2002/03 osvojil Stanleyjev pokal. V svoji zadnji sezone 2014/15 je branil sedem tekem tudi za St. Louis Blues. Skupno je v ligi NHL odigral 1266 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 125 shutoutov in odstotek ubranjenih strelov 91,2%, ter 205 tekem končnice, na katerih je dosegel 24 shutoutov in odstotek ubranjenih strelov 91,9%. Leta 1994 je dobil nagrado Calder Memorial Trophy za najboljšega novinca lige NHL, v letih 2003, 2004
2007 in 2008 pa Vezina Trophy na najboljšega vratarja lige. V ligi NHL je rekorder med vratarji po doseženih zmagah (691), shutoutih v rednem delu sezone in končnici, največ odigranih tekem rednega dela (1.259), največ obramb (1.259), največ odigranih minut (74.083) ter največ doseženih golov (3).

Za kanadsko reprezentanco je nastopil na štirih olimpijskih igrah, kjer je osvojil naslov olimpijskega prvaka v letih 2002 in 2010, ter dveh svetovnih prvenstvih, kjer je obakrat osvojil srebrno medaljo. Dvakrat je nastopil tudi na svetovnih pokalih, leta 1996 je osvojil drugo mesto, leta 2004 pa zmago, sam pa je bil izbran za najboljšega vratarja turnirja.

9. februarja 2016 so v klubu New Jersey Devils upokojili njegov dres s št. 30.

Leta 2018 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Pregled kariere

|-
| Saint-Hyacinthe Laser
| QMJHL
| 89/90
|
| 42
|
|
|
|
|
| 4.02
| .875
|
| 12
|
|
|
|
|
| 4.06
| .879
|-
| Saint-Hyacinthe Laser
| QMJHL
| 90/91
|
| 52
|
|
|
|
|
| 3.30
| .885
|
| 4
|
|
|
|
|
| 4.14
| .858
|-
| Saint-Hyacinthe Laser
| QMJHL
| 91/92
|
| 48
|
|
|
|
|
| 3.39
| .893
|
| 5
|
|
|
|
|
| 2.65
| .930
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 91/92
|
| 4
|
|
|
|
|
| 3.35
| .882
|
| 1
|
|
|
|
|
| 5.63
| .800
|-
| Utica Devils
| AHL
| 92/93
|
| 32
|
|
|
|
|
| 4.03
| .884
|
| 4
|
|
|
|
|
| 4.19
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 93/94
|
| 47
|
|
|
|
|
| 2.40
| .915
|
| 17
|
|
|
|
|
| 1.95
| .928
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 94/95
|
| 40
|
|
|
|
|
| 2.45
| .902
|
| 20
|
|
|
|
|
| 1.67
| .927
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 95/96
|
| 77
|
|
|
|
|
| 2.34
| .911
|
| 
|
|
|
|
|
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovni pokal
| 96
|
| 2
|
|
|
|
|
| 4.00
| 
|
| 
|
|
|
|
|
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 3
|
|
|
|
|
| 3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 96/97
|
| 67
|
|
|
|
|
| 1.88
| .927
|
| 10
|
|
|
|
|
| 1.73
| .929
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 97/98
|
| 70
|
|
|
|
|
| 1.89
| .917
|
| 6
|
|
|
|
|
| 1.97
| .927
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 98
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 98/99
|
| 70
|
|
|
|
|
| 2.29
| .906
|
| 7
|
|
|
|
|
| 2.82
| .856
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 99/00
|
| 72
|
|
|
|
|
| 2.24
| .910
|
| 23
|
|
|
|
|
| 1.61
| .927
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 00/01
|
| 72
|
|
|
|
|
| 2.32
| .906
|
| 25
|
|
|
|
|
| 2.07
| .897
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 01/02
|
| 73
|
|
|
|
|
| 2.15
| .906
|
| 6
|
|
|
|
|
| 1.42
| .938
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 02
|
| 5
|
|
|
|
|
| 1.80
| .917
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 02/03
|
| 73
|
|
|
|
|
| 2.02
| .914
|
| 24
|
|
|
|
|
| 1.65
| .934
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 03/04
|
| 75
|
|
|
|
|
| 2.03
| .917
|
| 5
|
|
|
|
|
| 2.62
| .902
|-
| Kanada
| Svetovni pokal
| 04
|
| 5
|
|
|
|
|
| 1.00
| .961
|
| 
|
|
|
|
|
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 7
|
|
|
|
|
| 2.87
| .908
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 05/06
|
| 73
|
|
|
|
|
| 2.57
| .911
|
| 9
|
|
|
|
|
| 2.25
| .923
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 06
|
| 4
|
|
|
|
|
| 2.01
| .923
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 06/07
|
| 78
|
|
|
|
|
| 2.18
| .922
|
| 11
|
|
|
|
|
| 2.44
| .916
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 07/08
|
| 77
|
|
|
|
|
| 2.17
| .920
|
| 5
|
|
|
|
|
| 3.19
| .891
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 08/09
|
| 31
|
|
|
|
|
| 2.42
| .916
|
| 7
|
|
|
|
|
| 2.39
| .929
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 09/10
|
| 77
|
|
|
|
|
| 2.24
| .916
|
| 5
|
|
|
|
|
| 3.01
| .881
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
| 2.90
| .867
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 10/11
|
| 56
|
|
|
|
|
| 2.45
| .905
|
| 
|
|
|
|
|
| 
| 
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 11/12
|
| 59
|
|
|
|
|
| 2.41
| .908
|
| 24
|
|
|
|
|
| 2.12
| .917
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 12/13
|
| 29
|
|
|
|
|
| 2.22
| .901
|
| 
|
|
|
|
|
| 
| 
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 13/14
|
| 39
|
|
|
|
|
| 2.51
| .901
|
| 
|
|
|
|
|
| 
| 
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 14/15
|
| 7
|
|
|
|
|
| 2.87 
| .899
|
| 
|
|
|
|
|
| 
| 
|}

Sklici

Zunanje povezave

 

Kanadski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Kanado
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Kanado
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Izbrani na naboru lige NHL (New Jersey Devils)
Hokejisti Saint-Hyacinthe Laser
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Utica Devils
Hokejisti St. Louis Blues
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Dobitniki Vezina Trophy
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL